Ein Stern fällt vom Himmel – film del 1934 diretto da Max Neufeld
Ein Stern fällt vom Himmel – film del 1961 diretto da Géza von Cziffra